Грицайчук Василь Миколайович — фотохудожник, фотограф, журналіст.
 Грицайчук Микола Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища